Cuddapah kan syfta på följande:

 Äldre namn på staden Kadapa i Andhra Pradesh, Indien
 Äldre namn på distriktet Y.S.R. i Andhra Pradesh, Indien